Солнечненский сельский совет () входит в состав Ахтырского района Сумской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Солнечное.

История 
 1984 год — дата образования Солнечненского поселкового совета.
 1991 год — переименована в Солнечненский сельский совет .

Населённые пункты совета 

 с. Солнечное 
 с. Мирное

Примечания